Маншку́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 70 км на південь від Парижа, 50 км на північний схід від Орлеана.

Історія 

1 січня 2016 року Маншкур, Кудре, Лабросс, Менвільє, Малезерб, Нанжевіль i Орво-Бельсов було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Малезербуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 639,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Маншкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луаре